Daniel Bogusz – ex calciatore polacco, difensore
 Józef Bogusz – chirurgo polacco
 Mateusz Bogusz – calciatore polacco, centrocampista
 Ryszard Bogusz – teologo e vescovo luterano polacco